Peterstein oder Petersteine ist der Name folgender Berge, Erhebungen und Felsen:

in Deutschland
 Peterstein (Wernigerode) (), Erhebung im Harz, bei Wernigerode-Nöschenrode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Peterstein (Steinicht), Felsen im Steinicht, an der Weißen Elster, Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen

in Österreich
 Peterstein (Bürs), Felsen im Brandnertal, an der Wolfgangskapelle in Bürs, Region Bludenz, Vorarlberg

in Tschechien
 Petersteine (Altvatergebirge) (Petrovy kameny; ), Nachbarkuppe des Praděd im Altvatergebirge, bei Malá Morávka, Okres Bruntál

Siehe auch:
 Peter Stein (Begriffsklärung)